Фаббро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фаббро, Маттео (род. 1995) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Фаббро, Хонатан (род. 1982) — парагвайский футболист аргентинского происхождения, атакующий полузащитник.
 Даль Фаббро, Коррадо (1945—2018) — итальянский бобслеист.